Clitocella — рід грибів родини ентоломові (Entolomataceae). Назва вперше опублікована 2014 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 16.10.2019 налічує 8 видів роду Clitocella:

Примітки

Джерела 
 Kluting, K.L; Baroni, T.J; Bergemann, S.E. 2014. Toward a stable classification of genera within the Entolomataceae: a phylogenetic re-evaluation of the Rhodocybe-Clitopilus clade. Mycologia. 106(6): 1127-1142 - P. 1135.

Роди грибів
Ентоломові